Петюлевцы — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Петюлевцы — деревня в Лидском районе Гродненской области.
 Петюлевцы — деревня в Щучинском районе Гродненской области.